

Содержание 
В этой суре говорится о достоинстве Корана и ночи, в которую он был ниспослан, и указывается, что она лучше тысячи месяцев и что в эту ночь нисходят ангелы и Джибриль по велению своего Господа для исполнения его повелений. В эту ночь воцаряется мир и нет ни вреда, ни зла до появления зари.